Qa‘mī salām (Dhivehi: ޤައުމީ ސަލާމް, español: Saludo Nacional) es el himno nacional de las Maldivas. La letra fue escrita por Mohamed Jameel Didi y la música por Wannakuwattawaduge Don Amaradeva.

Letra 

Maldivas
Símbolos de Maldivas
Idioma dhivehi
Composiciones en re bemol mayor